Павел Житков:
 Житков, Павел Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5765; 1 декабря 1838.
 Житков, Павел Ильич (род. 1984) — казахстанский хоккеист.